Arneil ist der Familienname folgender Personen:

 Rodger Arneil (* 1944), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Steve Arneil (1934–2021), britischer Budoka